sprzężenie – figura retoryczna,
 sprzężenie – w optyce,
 sprzężenie – w akustyce,
 sprzężenie zwrotne – oddziaływanie sygnałów wyjściowych na sygnały wejściowe,
 biologiczne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego.
 zmienne sprzężone – w fizyce,
 zmienne sprzężone – w termodynamice.
 sprzężenie – w elektrotechnice.

matematyka – rodzaj działania jednoargumentowego
 sprzężenie – w liczbach zespolonych,
 sprzężenie – w kwaternionach,
 sprzężenie – na macierzach,
 trywialne – proste sprzężenie elementów,
 hermitowskie – za pomocą sprzężenia hermitowskiego,
 sprzężenie – w topologii rodzaj homeomorfizmu,
 sprzężenie – w algebrze operacja na dwumianach,
 funktory sprzężone w teorii kategorii,
 sprzężenie – w teorii grup, jeżeli  jest elementem grupy, to odwzorowanie  nazywamy sprzężeniem wyznaczonym przez  element  – elementem sprzężonym z/do/przez  Zobacz automorfizm wewnętrzny, klasa sprzężoności,
 sprzężenie hermitowskie – działanie w analizie funkcjonalnej,
 sprzężenie izogonalne – relacja między punktami na płaszczyźnie;

statystyka
 sprzężenie,
 sprzężone kwadraty łacińskie,
 półsprzężone kwadraty łacińskie,
 rozkład sprzężony,
 sprzężony rozkład a priori naturalny,
 rangowanie sprzężone.

Zobacz też 
 koniugacja

en:Conjugation